Чистец критский () — вид многолетних травянистых растений рода  семейства .

Распространение и экология 
Распространён в Юго-восточной Европе, Франции, Италии, на Украине, Кавказе, в Малой Азии.

Растёт по сухим склонам и среди кустарников.

Ботаническое описание 
Стебли прямые, маловетвистые, высотой 30—60 см, густоопушённые.

Нижние листья продолговато-линейные, у основания суженные, длиной 5—7 см, шириной 1—1,6 см, на широких черешках, мелко городчатые; верхние — треугольно-ланцетные, цельнокрайные, сверху оливково-зелёные.

Цветки собраны в многоцветковые мутовки, у основания отставленные, вверху сближенные; прицветники линейные, заострённые; чашечка войлочно-пушистая, трубчато-колокольчатая, с треугольно-ланцетными зубцами; венчик пурпурный, верхняя губа двузубчатая, мохнатая, нижняя — трёхлопастная.

Орешки широкоовальные, ячеисто-бугорчатые.

Классификация

Таксономия 
Вид Чистец критский входит в род  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

Яснотковые
Флора Евразии